Municipio de Greene puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greene (condado de Guilford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Guilford.
 Municipio de Greene (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ransom.
 Municipio de Greene (condado de Mercer, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Greene (condado de Woodford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Woodford.
 Municipio de Greene (condado de Jay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jay.
 Municipio de Greene (condado de Parke, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Parke.
 Municipio de Greene (condado de St. Joseph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Greene (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.
 Municipio de Greene (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Greene (condado de Worth, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Worth.
 Municipio de Greene (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.
 Municipio de Greene (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.
 Municipio de Greene (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Greene (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.
 Municipio de Greene (condado de Franklin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Greene (condado de Greene, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Greene (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Greene (condado de Pike, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Pike.